«Зета» () — футбольный клуб из пригорода Подгорицы Голубовци, Черногория.

История 
Клуб сформирован в 1927 году под названием «Даница». В 1945 команда переименована в «Напредак». В 1955 команда получила своё нынешнее имя — «Зета».

До 1962 года клуб играл в первенстве Титограда (современная Подгорица), после чего поднялся в Третью Лигу, где играл вплоть до 1996 года. За этот период клуб 9 раз заканчивал сезон на втором месте. В 1996 году председателем клуба стал Радойча-Райо Божович, под его руководством клуб добился значительных успехов и, заняв первое место в зоне «Запад» второй югославской лиги в сезоне 1999/2000, вышел в Первую лигу Югославии. В сезоне 2004/05 команда заняла третье место Чемпионата Сербии и Черногории и стала первой черногорской командой в истории, получившей право принять участие в розыгрыше Кубка УЕФА. В 2006 году Черногория вышла из состава союзного государства и Первая Лига Черногории (являлась вторым дивизионом в союзном государстве) стала высшим национальным турниром образованной республике. Уже в первом сезоне команда стала Чемпионом Черногории и получила право на участие в Лиге Чемпионов. На протяжении последних лет команда занимает высокие места в чемпионате и постоянно является участником европейских кубков.

Стадион 
Домашние игры команда играет на стадионе Трешница. Стадион вмещает 3000 зрителей.
В скором времени планируется строительство нового стадиона подходящего под требования УЕФА, вместимостью 9118 зрителей, 3270 на восточной трибуне, 2220 на западной и по 1814 на южной и северной трибунах. Так же около планируется строительство дополнительных вспомогательных полей, тренажерного зала, кафе и парковки на 450 мест. Строительство кафе и тренажерного зала уже ведется.

Достижения 
 Бронзовый призёр Чемпионата Сербии и Черногории: сезон 2004/05
 Чемпион Черногории (1): сезон 2006/07
 Серебряный призёр Чемпионата Черногории: сезон 2007/08
 Бронзовый призёр Чемпионата Черногории: сезон 2011/12

Результаты выступлений

Чемпионат и кубок Черногории

Еврокубки

Лига Чемпионов УЕФА

Лига Европы УЕФА (Кубок УЕФА)

Кубок Интертото

Основной состав 
По состоянию на сезон 2016/2017.

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Бывшие Игроки 
См. :Категория:Игроки ФК «Зета»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Футбольные клубы Черногории